Анатолий Никола́евич Ломаченко (род. 14 декабря 1964) — советский и украинский тренер по боксу. Тренер и отец двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Василия Ломаченко.
Заслуженный тренер Украины (2006).

Биография 
Анатолий Ломаченко родился 14 декабря 1964 года в Белгороде-Днестровском, и большую часть жизни отдал средней школе № 5, в которой закончил девять классов и проработал учителем физкультуры.

После армии поступил в Одесский педагогический институт имени Ушинского на кафедру физвоспитания (окончил в 1986 году). В армии и институте занимался боксом, стал кандидатом в мастера спорта.

В 1987 году стал тренером белгород-днестровского боксёрского клуба «Аккерман», в стенах которого воспитал немало перспективных спортсменов. Одним из первых его подопечных, проявивших талант на международном уровне, стал Олег Езус — призёр первенства Европы и обладатель Кубка Балканских стран 1999 года среди молодёжи. Но безусловно лучшим учеником является сын Василий, в котором наставник воплотил мечту своей жизни — вырастить победителя Олимпийских игр.

К первым заметным победам на любительском ринге отец привёл сына в 2004 году, выиграв с ним чемпионат Украины и чемпионат Европы среди кадетов в категории до 46 кг. После этого началось стремительное восхождение Василия во взрослом боксе, в котором он стал 6-кратным чемпионом страны (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), двукратным чемпионом мира (2009, 2011) и олимпийским чемпионом (2008, 2012) и обладателем одной из самых престижных индивидуальных наград в любительском боксе — Кубка Вэла Баркера (2008), который вручается самому техничному боксёру олимпийского турнира.

После Игр в Лондоне вместе с сыном перешёл в профессиональный бокс, где Василий сразу занял заметное место среди главных претендентов на чемпионские пояса по основным версиям в полулёгком весе (до 57,2 кг). Титул чемпиона мира по версии WBO был добыт уже в третьем бою: 21 июня 2014 года победив Гэри Расселла-младшего, сын Анатолия Николаевича стал вторым в истории боксёром, завоевавшим титул чемпиона мира на профессиональном ринге в третьем бою, и побил своеобразный рекорд, став первым боксёром в истории, сумевшим стать чемпионом мира, имея до завоевания этого титула всего один выигранный поединок. После этого боя Василий дважды защитил титул и перешёл во второй полулёгкий вес (до 59 кг). 11 июня 2016 года он отобрал этот же титул у пуэрториканца Романа Мартинеса и установил рекорд профессионального бокса по скорости завоевания чемпионских поясов в двух весовых категориях, после чего провёл три уверенные защиты.

Успехи Василия Ломаченко заставили специалистов пристальнее присмотреться к его наставнику: популярный боксёрский портал SecondsOut назвал Анатолия Ломаченко лучшим тренером мира по итогам 2016 года. А промоутер Боб Арум отметил:

«… Я думаю, что Анатолий, возможно, лучший тренер мира на сегодняшний день. Посмотрите-ка, что он сделал из Олимпийской украинской команды. Александр Усик — чемпион мира. Александр Гвоздик — уже дрался в андекарде Ковалёва, и вероятно он — будущий чемпион мира. А их тренировал отец Василия Ломаченко. Он многое сделал для своего сына».

Награды 
 Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени (2011)
 Кавалер ордена «За заслуги» ІІ степени (2012)
 Кавалер ордена «За заслуги» І степени (2020)
 Лучший тренер мира по версии боксёрского портала SecondsOut (2016)
 Лучший тренер Украины по версии Национального Олимпийского комитета (2010)
 Лучший тренер Одесской области по опросу спортивных журналистов (2007, 2008, 2009)
 Почётная грамота городского головы Одессы (2006)
 Лучший тренер мира по версии ассоциации  (2017 год)
 Тренер года по версии журнала The Ring (2018)

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Николаевич Ломаченко в «Энциклопедии современной Украины»
 Биография на сайте hotsport.ua
 Уникальная методика тренировок по боксу — Ломаченко Анатолий Николаевич
 Анатолий Ломаченко: «Я заставлял ходить его на танцы» // Отец олимпийского чемпиона поведал «Сегодня» о фанатах сына и доброте китайского народа
 Отец двукратного победителя Олимпиад Василия Ломаченко: «Рецепт победы: голову — в тазик с водой. На три минуты»

Заслуженные тренеры Украины
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 1 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Тренеры по боксу Украины